It Can Be Done – film del 1921 diretto da David Smith
It Can Be Done – film del 1929 diretto da Fred C. Newmeyer
It Can Be Done – cortometraggio del 1999 diretto da Jon East